Otus beccarii — вид птиц рода совок семейства совиных. Подвидов не выделяют.

Описание 
Представители данного вида достигают в длину около 23 сантиметров. Темная морфа почти везде имеет черноватые и белые полосы, особенно густые на сверху. Низ коричневый. Красная морфа обычно желтоватая и красновато-коричневая. Глаза желтые, клюв темно-желтоватый.

Рацион 
Рацион состоит в основном из насекомых и пауков, изредка добычей становятся мелкие позвоночные.

Ареал 
Данный вид является эндемиком острова Биак.

Примечания

Литература 
 

Животные, описанные в 1876 году
Совки (птицы)
Эндемики острова Биак